Sila jelentheti
Sila, algériai címzetes püspöki szék
Nyitraszil (szlovák neve Sila)